Friedhof Resse steht für

 Friedhof Resse (Wedemark) in Resse, Gemeinde Wedemark, Niedersachsen
 Friedhof Resse (Gelsenkirchen) in Gelsenkirchen, Nordrhein-Westfalen